Le Parti de l'avenir ( soit ḥizb al-mustaqbal) ou Al-Mustaqbal () est un parti politique tunisien d'orientation libérale.

Dirigé par Sahbi Basly, légalisé le , ce parti est l'un des héritiers du parti du président déchu Zine el-Abidine Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique.

Sa fusion avec le Parti réformiste destourien est annoncée en . Il est membre de la coalition destourienne.

Membres fondateurs 
 Sahbi Basly : médecin et ancien ambassadeur ;
 Othmane Zaheg : banquier ;
 Moëz Majed : chef d'entreprise ;
 Taoufik Kastally : hôtelier ;
 Abdelaziz Ben Hamouda : agriculteur ;
 Hafeïdh Rammeh : médecin ;
 Hajer Karray : psychiatre ;
 René Trabelsi : actif dans le tourisme.

Faouzi Ben Chaâbane, Taïeb Ben Othman, Imène Dey-Dali, Hichem Boudabous, Rim Laârif, Hamza Aboudi et Slama Kaouel font également partie du premier bureau politique du parti.

Poids électoral  
Le parti s'allie à Al-Watan et au Parti réformiste destourien au sein des listes de l'Unité nationale qui se présentent dans 19 circonscriptions à l'élection de l'assemblée constituante du  ; elles récoltent un total de  voix (0,54 %).

Le parti présente ses propres listes dans sept circonscriptions et y obtient  voix (0,17 %).

Références

Voir aussi 
 Politique en Tunisie
 Partis politiques en Tunisie
 Élections en Tunisie

Parti politique en Tunisie
Parti politique libéral en Afrique
Parti politique fondé en 2011